The Civil Wars — американський музичний дует, який складався з Джой Вільямс і Джон Пол Вайт. Заснований у Нашвілі 2008 року, The Civil Wars виграли чотири Grammy Awards до їхнього розриву у 2014.

Історія

2008—2010 
Обоє Вільямс і Вайт були сольними артистами до зустрічі у студії авторів пісень у Nashville в 2008. Вільямс записала декілька помірно успішних альбомів, і була знана як автор пісень; Вайт незалежно випустив альбом The Long Goodbye. В студії авторів пісень, приблизно 25 піснярів були зібрані музичними видавцями щоб написати radio singles для незнаної кантрі групи Gloriana.Вільямс і Вайт випадково потрапили в пару, щоб писати разом, і випадково виявили схожість. Після студії, Вайт і Вільямс домовились що найближчим часом зустрінуться знову. Вони написали пісню «Falling» впродовж періоду перших зустрічей, які відбувалися в будинку Вільямс.

Шукаючи назву для проекту, Вільямс придумала The Civil Wars."Коли я думала про музику яку ми пишемо, це значення битви здавалось відповідним." Дует виступив вперше як The Civil Wars у French Quarter Cafe у Nashville 7 квітня 2009 року. Колишній продюсер Вільямс Charlie Peacock був присутнім під час виступу, і був сильно вражений їхньою динамікою та «хімією на сцені», почав працювати з ними уже наступного дня. On April 8, 2009, Shalom Aberle recorded The Civil Wars' second live show. Вісім їхніх пісень які були записані Live at Eddie's Attic, і були випущені через Sensibility Music 30 червня 2009 безкоштовний для завантаження на сайті The Civil Wars. В додаток до живої та демо версій пісні «Falling», запис включав у себе «Poison & Wine», кавери пісень Leonard Cohen's «Dance Me to the End of Love», та Sade's «No Ordinary Love», та «If I Didn't Know Better».Презентовані через Sensibility Music, запис, маркетинг, ліцензування і управління компанією, заснованою Вільямс та її чоловіком, менеджером Civil Wars Nate Yetton, Live at Eddie's Attic , був завантажений більше 700000 разів у 2014 році.

У листопаді 2009, «Poison & Wine» був використаний у всій своїй повноті як музичний супровід поворотного монтажу в кінці шостого сезону епізоду Анатомія Грей. На той час, пісня було доступна лише на Live at Eddie's Attic. Вайт, Вільямс та Yetton дізналися про розміщення лише за чотири дні до показу епізоду. Вони завантажили недавно записану версію пісні в Itunes, і створили музичне відео для «Poison & Wine» в другій половині дня. Через Анатомія Грей, The Civil Wars були представлені національній аудиторії, включаючи Taylor Swift, яка заявила про свою любов до for The Civil Wars черезTwitter. «Poison & Wine» was released a week after Grey's Anatomy aired, and debuted at #4 on the iTunes Singer/Songwriter chart. Дует займався послідовно перебував у турі у 2009 та 2010 роках.

2011 

Вільямс, Вайт, та Peacock повернулись до the Art House щоб записати дебютний альбом дуету, Barton Hollow,  який презентували 1 лютого, 2011. Записний у studio's sanctuary і в більш зручній студії Studio A Live Room, вміст альбому був побудований на якісному вокалі, акустичній гітарі та піаніно, з барабанами, ударні і overdubs в значній мірі відсутні. Aided in part by a January appearance on The Tonight Show with Jay Leno та підтримка від Tailor Swift, Hillary Scott від Lady Antebellum, та Sara Bareilles, Barton Hollow був #1 завантаженим альбомом на iTunes протягом тижня коли він був випущений. Також він зайняв позицію #1 у чарті Billboard Digital Albums chart, #1 у чарті Billboard Folk Albums chart, #2 у Rock Albums Chart, і #10 у Billboard 200.

Barton Hollow отримали значне критичне визнання.BBC написав "Поза часом, анахронічний запис 'Barton Hollow'міг бути від тридцяти років тому, або може бути і від 30 років по тому. Що напевно, це те, що ви дійсно відчуваєте його в тут і зараз ", в той час як New York Daily News написав «З обережністю і делікатністю, вони керували своїми нотатками, зшиваючи разом звук, який є різким, грайливим і майже болісно приємним.» Альбом з'явився у списку «Best of 2011» для NPR Music,Rolling Stone, and Entertainment Weekly, among others, and it was listed at #9 in the «Top 10 of Everything in 2011» in Time.

Протягом року, Вайт і Вільямс toured the US and Canada non-stop. В травні та липні, вони були у турі разом з Adele, яка написала у своєму блозі, «Для мене честь бути зараз у турі з групою яка називається The Civil Wars. Вони найкраща група, що виконує живу музику яку я коли-небудь бачила.» Також того ж року вони були у турне Європою разом з Adele, до міжнародного випуску Barton Hollow. На період жовтня 2011, альбом Barton Hollow, який був випущений незалежно через Sensibility, був проданий більше тиражем більше ніж 195 000 копій. У листопаді, The Civil Wars випускають міні-альбом з чотирьох пісень, Tracks in the Snow.

The Civil Wars були номіновані на Country Music Association Award 2011 у категорії the Vocal Duo of the Year, and in the Duo/Group of the Year and Emerging Artist of the Year categories for the Americana Music Awards. Вони отримали Vanguard Award на 49 щорічній церемонії ASCAP Country Music Awards,

Також у 2011, Вільямс і Вайт згуртувались з Taylor Swift та T-Bone Burnett щоб написати «Safe & Sound», трек для The Hunger Games: Songs from District 12 and Beyond. Пісня, виконана The Civil Wars та Taylor Swift, and produced by Burnett, was written and recorded in a single day. It was released on iTunes in the US December 26.

2012 
Вайт і Вільямс знову почали рік з туру. В лютому у Лос-Анджелесі, The Civil Wars виграли дві Grammy Awards за Barton Hollow: Best Folk Album та Best Country Duo/Group Performance. Вони виконали частину «Barton Hollow» виступивши на the Grammy telecast, та представили, яка виконала пісню «Mean.» В березні, альбом Barton Hollow було презентовано міжнародно також Вільямс і Вайт завершили свій перший тур Європою. Пізніше, через рік, з моменту коли Barton Hollow було визнано золотим у штатах, вони почали працювати над їхнім другим альбомом з Charlie Peacock, який вони написали під час подорожі за пропозицією Rick Rubin, який також став продюсером треку для альбому. 28 жовтня, Вайт і Вільямс почали свій перший великий тур по Великій Британії та Європі. 6 листопада, після виступу у Roundhouse in London, вони оголосили що скасували дати туру які ще залишились, через «внутрішні розбіжності та непримиренні розбіжності амбіцій.» Вони не подали інших, подальших пояснень, хоча в 2013 році, у інтерв'ю з The New York Times, Вільямс сказав що їхні останні виступи були «болісними.»

2013 
У січні, Вільямс і Вайт released The Civil Wars: Unplugged on VH1 exclusively through iTunes. Альбом який складався з семи пісень, був записаний під час VH1 Unplugged set у 2012 році.

В лютому, Вільямс, Вайт, Swift та Burnett виграли Grammy Award за Best Song Written For Visual Media for «Safe & Sound», яка також була номінована на Golden Globe. Наступного місяця, було оголошено що The Civil Wars згуртувалась з Burnett для того щоб записати саундтрек для A Place at the Table, документального фільму який розглядав роль голоду у житті американських сімей. Трек презентували 26 лютого.

The Civil Wars, альбом який Вайт і Вільямс почали записувати з Peacock у середині 2012 року, був презентований у серпні під час Sensibility/Columbia. Вайт залишався у своєму домі в Muscle Shoals, Alabama зі своєю дружиною та чотирма дітьми, поки Вільямс та Peacock давали інтерв'ю для підтримки випуску альбому. Peacock сказав що штам був очевидним із самого початку процесу запису, і що Вайт та Вільямс здавалося рухались у зовсім різних напрямках. Вільямс розкрила те, що вона і Вайт не розмовляли від моменту завершення запису альбому.

Альбом потрапив у список американського чарту Billboard charts and the digital charts на позиції No. 1, і дебютував у Великій Британії з позицією No. 2. Barton Hollow—яка провела п'ять тижнів у Top 40— розмістившись на топовій позиції у каталозі чарту 2013.

Between the Bars, міні-альбом, який складався з чотирьох пісень-каверів Elliott Smith's title track, Portishead's «Sour Times», Michael Jackson's «Billie Jean» та The Romantics' «Talking in Your Sleep» був презентований у кінці 2013.

2014 
У лютому, Вайт і Вільямс їхню четверту нагороду Grammy, цього разу за трек «From This Valley» з альбому The Civil Wars. Вони виграли за найкращий виступ кантрі дуету/гурту Best Country Duo/Group Performance.

The Civil Wars оголосили що вони назавжди розлучаться 5 серпня, і запропонували безкоштовно завантажити «You Are My Sunshine» як прощальний подарунок. Вільямс написала: «I am saddened and disappointed by the ending of this duo, to say the very least. JP is a tremendous musician, і я завжди буду вдячна за музику яку ми мали змогу створювати разом.» Вайт також сказав: «Я хочу виразити велику подяку всім хто були частиною The Civil Wars—від початку і до кінця,.»

Дискографія 

 Barton Hollow (2011)
 The Civil Wars (2013)

Нагороди та номінації

Посилання 
 Civil Wars website 
 Sensibility Music

Примітки 

Музичні колективи, що з'явились 2008
Музичні дуети
Музичні гурти Нашвілла
Музичні колективи, що розпались 2014
Засновані у США 2008
Музиканти Columbia Records